Opanci, dio narodne nošnje u dinarskim područjima južnoslavenskih zemalja
 Opanci (Lovreć), naselje u općini Lovreć